Valencia (autonome gemeenschap), een autonome regio van Spanje
 Kelme (wielerploeg), een voormalige Spaanse wielerploeg